Narodna Republika Kina je podijeljena na 22 provincije, 5 autonomnih regija, 4 općine pod izravnom upravom vlade i na 2 posebne administrativne regije koje uživaju poveću autonomiju.

Veći prikaz ove karte

Popis provincija

Bilješke:
¹: 2004.
²: broj stanovnika/km²
³: km²
†: Od svog osnutka 1949., Narodna Republika Kina smatra Tajvan svojom 23. provincijom. Ipak NR Kina nema nikakvu kontrolu nad njim. Republika Kina ima administrativno pravo nad Tajvanom koji vlada na otocima Tajvan, Penghu, Kinmen i Matsu.